SDM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Brown Field Municipal, San Diego (California), Stati Uniti
 SDM – codice vettore ICAO della compagnia aerea russa Rossiya Airlines, Mosca-Vnukovo (Russia)
 sdm – codice ISO 639-3 della lingua semandang
 Struttura della materia